Miejscowości w USA:
 Vidette – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Burke
Gminy w USA:
 Vidette (ang. Vidette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton